Stefan Kogler ist der Name folgender Personen:

* Stefan Kogler (Fußballspieler) (* 1980), österreichischer Fußballspieler 
 Stefan Kogler (Skirennläufer) (* 1981), deutscher Skirennläufer